V roce 2012 proběhly v Řecku dvoje parlamentní volby:
 řecké parlamentní volby v květnu 2012
 řecké parlamentní volby v červnu 2012